Untersberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Untersberger (1874–1944), deutscher Maler und Illustrator österreichischer Herkunft  

Siehe auch:
 Unterberger
 Untersberg